14-й выпуск  Гран-при Наций — шоссейной однодневной велогонки в формате индивидуальной раздельной гонки, проводившейся во Франции. Гонка протяжённостью 140 километров состоялась 21 сентября 1947 года. Победу, второй год подряд, одержал итальянский велогонщик Фаусто Коппи.

Результаты

Ссылки 
 Гран-при Наций 1947 на FirstCycling
 
 
  

1947 год в велоспорте
Спорт во Франции в 1947 году
Сентябрь 1947 года